Пинта — стакан цилиндрической формы, расширяющийся кверху. Изготавливается из тонкого стекла с утолщённым дном.
Изначально использовался для замера объёма пива.
Существует три стандарта для пинт — американская, немецкая и имперская.

Традиционно такую посуду используют под стаут, портер и эль.

Примечания 

Питейная посуда